Bili – ecclesiastico e autore bretone del IX secolo
Bili – serie televisiva israeliana per ragazzi